Мартинес, Серхио Габриэль (род. 1975) — аргентинский боксёр.
 Мартинес, Серхио Даниэль (род. 1969) — уругвайский футболист.